Waldkirch (Breisgau), een stad in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Waldkirch (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Sankt Gallen

Zie ook
Waldkirchen, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren